Особи:

 Дір — напівлегендарний київський князь . 
 Дір Ігор Юрійович (1971) — український дипломат.
 Метью Дір (4 квітня 1979) — американський музичний продюсер, ді-джей і електронний музикант.

Географічні об'єкти:

 Дір-Веллі ( Deer Valley ) — один з найвідоміших гірськолижних курортів штату Юта у США . 
 Ред-Дір (Альберта) — місто в провінції Альберта у Канаді . 
 Ред-Дір (річка) — річка  у провінції Альберта, Канада. 
 Дір-Лодж (округ, Монтана) (Deer Lodge County) - округ (графство) у штаті Монтана , США .